«Лето Прекрасной Белой Лошади» — рассказ Уильяма Сарояна, опубликованный в сборнике «Меня зовут Арам». В нем рассказывается история двух мальчиков, Арама и Мурада, которые принадлежат к очень бедному вымышленному роду под названием Гарогланянов. Это интересная приключенческая история двух бедных армянских мальчиков.

Краткое описание сюжета 
«Лето Прекрасной Белой Лошади» повествует о девятилетнем армянском мальчике по имени Арам, члене рода Гарогланянов, живущем среди пышных фруктовых садов и виноградников долины Сан-Хоакин в Калифорнии. Однажды утром Арама разбудил в четыре утра его тринадцатилетний двоюродный брат Мурад, которого все, кроме Арама, считают сумасшедшим, и который любит животных. Арам поражен, увидев, что Мурад сидит на прекрасном белом коне. Арам всегда хотел ездить на белой лошади, но его семья слишком бедна, чтобы позволить себе такую лошадь. Однако, несмотря на бедность, род Гарогланянов известен своей честностью и доверием, в результате немыслимо, чтобы Мурад украл лошадь. Арам чувствовал, что его двоюродный брат не мог украсть лошадь.

Считалось, что безумное поведение Мурада происходит от их дяди Хосрова, хотя его отец, Зораб, был практичным человеком. Дядя Хосров был огромным человеком, всегда злым, нетерпеливым и раздражительным. Он бы заорал, чтобы все замолчали и сказали, что в этом нет ничего плохого, не обращайте на это внимания. На самом деле, однажды, когда его сын пришел и сказал им, что их дом горит, Хосров заставил его замолчать, зарычав: «Хватит. В этом нет никакого вреда».

Арама пригласили прокатиться верхом с Мурадом. Мысль о том, что Мурад украл лошадь, вылетела из головы Арама, как тогда, когда он почувствовал, что это не станет воровством, если они не предложат продать лошадь. Они наслаждались верховой ездой в течение нескольких часов.

После недолгого катания Мурад захотел покататься один на лошади. У Арама было то же желание, но когда он сел на лошадь и лягнул ее мускулы, она вздрогнула, фыркнула и помчалась вперед, в конце концов сбросив Арама со спины. Через полчаса они нашли лошадь и спрятали ее в сарае заброшенного виноградника фермера, которого звали Фетваджян, который когда-то был его гордостью.

В тот же день в дом Арама пришел ассирийский фермер по имени Джон Байро, ассирийец, друг Гарогланянов. Он сообщил матери Арама, что его белая лошадь, украденная месяц назад, до сих пор не найдена. Услышав это, Арам приходит к выводу, что Мурад, должно быть, долгое время владел лошадью. Хосров, который был в доме Арама, когда пришел Байро, закричал «это не беда» до такой степени, что Байро был вынужден уйти, чтобы не отвечать.

Арам побежал к Мураду, чтобы сообщить ему о прибытии Байро. Арам также умоляет Мурада не возвращать лошадь, пока он не научится ездить верхом. Мурад не соглашается, говоря, что Араму потребуется как минимум год, чтобы учиться, но обещает, что продержится максимум шесть месяцев. Это стало рутиной. Мурад приходил каждый день, чтобы забрать Арама для езды, и Арам постоянно падал со спины лошади после каждой попытки. Две недели спустя, когда они собирались вернуть лошадь в укрытие, они встретили на дороге Джона Байро. Фермер был очень удивлен. Он узнал свою лошадь, но отказывался верить, что мальчики ее украли. Позже мальчики тихо возвращают лошадь. В тот же день Байро пришел в дом Арама, чтобы сообщить, что украденная лошадь возвращена. Он благодарит Бога за то, что лошадь стала более выносливой и послушной.

В популярной культуре 
Национальный совет Индии по исследованиям и обучению в области образования включил его в книгу «Моментальные снимки», которая является частью учебной программы Центрального совета среднего образования для 11 класса.

Примечания 

Рассказы США
Рассказы 1940 года
Страницы с непроверенными переводами